Umberto Pierantoni (zoologo)
 Umberto Pierantoni (prefetto), vicecapo della Polizia, prefetto e direttore del CESIS